Forrás-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Forrás-barlang, kosdi barlang.
 Forrás-barlang, regéci barlang.
 Forrás-barlang, az Anna-barlang másik neve.
 Forrás-barlang, a Miskolctapolcai-tavasbarlang másik neve.
 Forrás-barlang, a Tihanyi Forrás-barlang másik neve.

Hasonló név

 Forrásbarlang, a Tihanyi Forrás-barlang másik neve.